Finta József (1971–) rk. plébános
 Finta József (1935–) építész